El Torneig de Bogotà 2015, conegut oficialment com a Claro Open Colsanitas 2015, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International Tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre l'11 i el 19 d'abril de 2015 al Club Campestre El Rancho de Bogotà, Colòmbia.

La tennista brasilera Teliana Pereira va guanyar el primer títol de la seva carrera, el primer per Brasil des de feia 27 anys, pocs mesos abans que la mateixa Pereira nasqués.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2015
WTA Tour 2015